Un mercier est primitivement un marchand, et plus tard, un marchand de tissus et de mercerie.

Profession 
Les marchands merciers (Livre des métiers d'Étienne Boileau. Titre LXXV) faisaient commerce de produits de luxe : étoffes, objets de toilette, ceintures, franges de robe, bourses, aumônières. Ils n'avaient pas le droit de fabriquer eux-mêmes, mais ils pouvaient enrichir les produits qu'ils vendaient de perles, de pierres précieuses, d'or ou d'argent.

Patronyme 

 Agnès Mercier, curleuse française ;
  ;
 Alfred Mercier (1816-1894), écrivain et médecin franco-américain créole ;
  ;
 Anne-Sophie Mercier (1964-), journaliste française ;
 Annick Mercier, curleuse française ;
 Annie Mercier, actrice française ;
 Antoine Mercier (1977-), escrimeur français ;
 Auguste Mercier (1833-1921), général et ministre de la Guerre français ;
 Barthélemy Mercier de Saint-Léger (1734-1799), bibliographe français ;
 Charles Mercier (1856-1932), homme politique français ;
 Charlotte Mercier (1738-1762), portraitiste française ;
 Claude-François-Xavier Mercier de Compiègne dit Mercier de Compiègne (1763-1800), écrivain et éditeur français ;
 David Mercier (1968-), coureur cycliste handisport français ;
  ;
 Désiré-Joseph Mercier (1851-1926), cardinal-archevêque belge ;
 Édouard Mercier (1795-1879) homme politique belge ;
  ;
  ;
 Eugène Mercier (1838-1904), fondateur de la maison Champagne Mercier ;
  ; 
 Frères Mercier, Pierre et Jean (?-1944), jeunes lycéens assassinés par les Nazis à Besançon ;
 Gaston Mercier (1932-1974), rameur (aviron) français ;
 Germain Mercier (1927-1979), coureur cycliste français ;
 Gilberte Côté-Mercier (1910-2002), militante créditiste canadienne;
 Gustave Mercier-Lacombe (1815-1874), préfet sous le Second Empire et gouverneur civil d’Algérie ;
 Hélène Mercier (1962-), pianiste française ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Jean-Adrien Mercier (1899-1995), peintre, illustrateur et affichiste français ;
  ;
 Jean-François Mercier dit Jeff Mercier (1970-), gendarme du PGHM et spécialiste du dry tooling ;
 Jean-Jacques Mercier (1826-1903), tanneur et homme d'affaires suisse ;
 Jean-Jacques Mercier-de Molin (1859-1932), homme d'affaires et mécène suisse ;
 Jean-Michel Mercier (1786-1874), artiste-peintre français ;
 Jean-Pierre Mercier (1968-), syndicaliste et homme politique français ;
 Jeff Mercier (1970-), gendarme du PGHM et spécialiste du dry tooling ;
 Joël Mercier (1945- ), prélat catholique ;
 Joseph Mercier (1836-1897), homme politique français ;
 Joseph Mercier (1919-2010), entraîneur de football français ;
  ;
 Julien Mercier (1621-1676), colon français de la Nouvelle-France ;
 Justin Mercier (1987-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Léopold Louis Mercier (1866-19..), photographe français, couramment dénommé Louis Mercier.
 Lizzy Mercier Descloux (1956-2004), chanteuse et peintre française ;
  ;
 Ludovic Mercier (1976-), joueur français de rugby à XV ;
 Marc Mercier (1958-), catcheur français, fils de Guy Mercier, champion de catch également ;
 Marguerite Eynard-Mercier (1876-?), peintre française ;
Marie Mercier (1850-1921), ouvrière, communarde ;
 Marie Mercier (1958-), femme politique française ;
 Mario Mercier (1945-), écrivain, peintre et cinéaste français ;
 Martin Mercier (1970-), joueur professionnel québécois de hockey sur glace ;
 Maurice Mercier (1907-1972), dirigeant syndical et résistant français ;
 Maurice-Henri Mercier de Lostende (1860-1950), vice-amiral français ;
  ;
 Michèle Mercier (1939-), actrice française ;
 Nicolas Mercier, scénariste et réalisateur français ;
 Nicolas Mercier dit Mercer (1984-), DJ français ;
 Noël Mercier (1649-1728), ébéniste et sculpteur sur bois français du  ;
 Olivier Aubin-Mercier (né en 1989), pratiquant de MMA canadien ;
 Paulette Mercier (1911-2006), résistante des maquis de l’Ain ;
  ;
  ;
 Ralph Mercier (1937-2020), homme politique canadien québécois ;
 René Mercier (?-1973), compositeur et chef d'orchestre français ;
  ;
 Rodophe Mercier (1799-1860), homme politique suisse ;
  ;
 Stéphane Mercier (1970-), musicien de jazz belge ;
Stéphane Mercier, docteur en philosophie, enseignant universitaire, chercheur et auteur ;
 Thomas Louis Mercier (1800-1882), industriel et homme politique français ;
Victor Mercier (1990-), chef cuisinier français, finaliste de la saison 9 de Top Chef ;
 Xavier Mercier (né en 1989), footballeur français.

Pseudonyme 

 Joseph Mercier, un des pseudonymes du résistant Jean Moulin.

Toponyme 

 Mercier-Lacombe, commune devenue Sfisef à la suite de l'indépendance de l’Algérie ;

 Rue Sébastien-Mercier, voie du  ;

, 
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, arrondissement de Montréal ;
 Mercier, quartier de Montréal ;
 Mercier, ville du Québec ;
 Mercier, circonscription électorale québécoise ;
 Mercier, ancienne circonscription fédérale du Québec ;
 Mercier, village disparu qui était situé près de l’actuelle ville de Rouyn-Noranda ;
  ;
 Rivière Mercier, un affluent de la rivière Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent.

Voir aussi 

 Champagne Mercier, depuis 1858, créé par Eugène Mercier 
 Château Mercier, à Sierre dans le canton du Valais
 Château Mercier, à Mazingarbe, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, en France
 Cycles Mercier, marque de vélo d'origine stéphanoise, ainsi que son ancienne équipe cycliste
Cycles Mercier - France Loire, entreprise française sous-traitante du fabricant de vélos Lapierre
 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme français